Forest significa bosque en varios idiomas como y puede referirse a:

Lugares

en Australia 
 Forest (Tasmania), municipio cerca de Smithton, Tasmania

en Bélgica 
 Forest (Bélgica), uno de los diecinueve municipios de la Región de Bruselas-Capital, anteriormente llamado Forest-lez-Bruxelles;
 Abadía de Forest, antigua abadía benedictina, actual centro cultural del municipio de Forest (Bélgica).
 Forest (Henao), sección del municipio de Frasnes-lez-Anvaing.

en Canadá 
 Forest (Ontario), comunidad

en Estados Unidos 
 Forest (California), comunidad no incorporada
 Forest (Indiana), comunidad no incorporada
 Forest (Luisiana), villa en la parroquia de West Carroll, Luisiana
 Forest (Misisipi), ciudad del Condado de Scott, Misisipi
 Forest (Ohio), pueblo
 Condado de Forest (Pensilvania)
 Forest (Texas), comunidad en el condado de Cherokee
 Forest (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Bedford, Virginia
 Forest (Washington), comunidad no incorporada
 Forest (comunidad de Wisconsin), comunidad no incorporada
 Forest (Condado de Fond du Lac), ciudad
 Forest (Condado de Richland), ciudad
 Forest (Condado de St. Croix), ciudad
 Forest (Condado de Vernon), ciudad
 Condado de Forest (Wisconsin)
 Forest Meadows, lugar designado por el censo en el condado de Calaveras, California.
 Forest Ranch, lugar designado por el censo en el condado de Butte, California.
 Forest City, pueblo ubicado en el condado de Rutherford, Carolina del Norte.
 Forest View, villa en el condado de Cook, Illinois.
 Carolina Forest, área no incorporada del condado de Horry, Carolina del Sur.
 Forest Acres, ciudad en el estado de Carolina del Sur.
 Forest Grove, ciudad en el condado de Washington, Oregón.
 Forest Lake, lago de California.

en Francia 
 Forest-en-Cambrésis, población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais.
 Forest-l'Abbaye, población y comuna francesa, en la región de Picardía.
 Forest-Montiers, población y comuna francesa, en la región de Picardía.
 La Forest-Landerneau, población y comuna francesa, en la región de Bretaña.
 Forest-sur-Marque, comuna francesa en el departamento de Nord;
 Forest-Saint-Julien, municipio francés del departamento de Hautes-Alpes;
 Rue Forest, calle del distrito 18 de París.

en Reino Unido 
 New Forest, una zona en el sur de Inglaterra.
 Waltham Forest, municipio del Gran Londres.
 Forest (Guernsey), parroquia de Guernsey
 Forest (North Yorkshire), aldea

en Santa Lucía 
 Distrito de Forest, distrito de la isla de Santa Lucía

en Tanzania 
 Forest (distrito de Mbeya), distrito administrativo

Personas 
 Carlos Forest, militar argentino de origen francés.
 Charles Le Forestier, botánico (abreviatura Forest.).
 Eva Forest, escritora y activista española.
 Forest Whitaker, actor, productor y director de cine estadounidense.
 Jean-Claude Forest, historietista francés.
 Juan Forest, religioso franciscano inglés.
 Lee De Forest, inventor estadounidense.

Otros usos 
 Forest (serie de televisión), serie de televisión surcoreana protagonizada por Park Hae-jin y Jo Bo-ah.
 A Forest (canción), sencillo de The Cure.
 Forest Law, personaje de la serie de videojuegos Tekken.
 Media Forest, proveedor de servicios israelí.
 Nottingham Forest Football Club, club de fútbol de Inglaterra.